El término Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes puede referirse a cualquier iglesia bajo la advocación de la Virgen de Lourdes.

Nota: ordenadas por país y luego por ciudad.

 Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, iglesia católica ubicada en Buenos Aires;
 Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, iglesia católica ubicada en Reumén;
 Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, iglesia católica ubicada en Santiago;
 Iglesia de Lourdes, iglesia católica ubicada en Viña del Mar;
 Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, iglesia católica ubicada en Mianyang;
 Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, basílica católica ubicada en Bogotá;
 Catedral de Nuestra Señora de Lourdes, catedral católica ubicada en Daegu;
 Catedral de Nuestra Señora de Lourdes, catedral católica ubicada en Spokane;
 Catedral de Nuestra Señora de Lourdes, catedral católica ubicada en Thrissur;
 Catedral de Nuestra Señora de Lourdes, catedral católica ubicada en Maradi;
 Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, iglesia católica ubicada en Singapur;
 Capilla de Nuestra Señora de Lourdes, capilla católica ubicada en Caracas.